Löchlesgraben ist Name und Namensbestandteil von Gewässern:

 Binzenlöchlesgraben, linker Zufluss der Salzach (zur Saalbach) in Ruit, Stadt Bretten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Löchlesgraben (Erlenbach), linker Nebenfluss des Erlenbachs (zur Enz) bei Karlshäuserhof, Gemeinde Ölbronn-Dürrn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Löchlesgraben (Schefflenz), rechter Nebenfluss der Schefflenz bei Höchstberg, Stadt Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Löchlesgraben (Hohlwiesengraben), rechter Nebenfluss des Hohlwiesengrabens (zur Erf oder Erfa) bei Pülfringen, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg